Уйо — місто в Нігерії

Див. також 
 Уйо-Док'я
 Уйо-Жик'я